Zum dreizehnten Mal gab es ein Fußballturnier bei den Panamerikanischen Spielen 1999. Zwischen dem 23. Juli und dem 7. August wurde das Turnier in Winnipeg gespielt.
Zehn U-23 nahmen teil. Zum ersten Mal fand auch ein Frauenfußballturnier statt.

Männerturnier

Vorrunde Gruppe A 

|}

|}

Vorrunde Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde Männer

Halbfinale 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier

Vorrunde Frauen 

|}

|}

Finalrunde Frauen

Halbfinale 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1999
Fussball
Fußballveranstaltung 1999